

Ґлувчиці — гміна в Слупському повіті Поморського воєводства
 Ґлувчиці — село в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґлувчиці — село в гміні Ґлувчиці Слупського повіту Поморського воєводства